Јудита од Фландрије је била супруга Етелвулфа од Весекса, затим Етелбалда од Весекса и на крају Балдуина I Фладријског. Била је кћерка Карла Ћелавог и Ерментруде од Орлеана.

Породично стабло 

Каролинзи